Змагання зі стрільби на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1896 в Афінах і з тих пір включалися в програму кожних наступних Ігор, крім Ігор 1904 і 1928. Спочатку змагання проходили серед чоловіків, а з Олімпійських ігор 1968 в Мехіко жінки могли брати участь у всіх дисциплінах нарівні з чоловіками. На Олімпійських іграх 1984 в Лос-Анджелесі частина дисциплін була поділена між чоловіками і жінками, а повністю стрільба стала роздільним видом спорту лише з Олімпійських ігор 1996 в Атланті. У цьому виді спорту розігруються 15 комплектів нагород.

Медалі

Джерела 

 Стрільба на Олімпійських іграх